Laino puede referirse a:

Laino, localidad italiana en la provincia de Como.
Laino Borgo, localidad italiana en la provincia de Cosenza.
Laino Castello, localidad italiana en la misma provincia.